

Cinema e televisione 
 Hitman - L'assassino – film del 2007
 Hitman: Agent 47 – film del 2015
 Hitman – film del 2020

Fumetti 
 Hitman – fumetto della DC Comics
 Persecutore (Hitman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Hitman – serie di videogiochi
 Hitman – videogioco del 2016 
 Hitman – azienda italiana di abbigliamento
 The Hitman – wrestler canadese